Meikle ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Meikle (1719–1811), Mechaniker, der als Erfinder der Dreschmaschine bezeichnet wird
 Robert Desmond Meikle (1923–2021), nordirischer Botaniker
 Ryan Meikle (* 1996), englischer Dartspieler